Les da Mare (da Mar ou Damar) est une famille noble d'Italie, originaire de Ravenne, puis famille patricienne de Venise.Ils produisirent des tribuns antiques. Ils érigèrent l'église San Cristofolo à Murano.La famille s'éteint par un Almorò, provéditeur aux magistrats des Canevi en 1373.

Les armes des da Mare sont écartelé aux premier et quatrième de gueules à trois bandes d'or ; aux deuxième et troisième d'or à un tertre de trois coupeaux d'azur mouvant de la pointe ou alors : de gueules à la bande d'azur bordée d'argent et deux collines de trois coupeaux d'or mouvant des flancs dextre et senestre de la bande.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien